Steighaus ist der Name folgender Orte:

 Steighaus (Lauterstein), Ortsteil von Lauterstein, Landkreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Steighaus (Wehingen), Ortsteil von Wehingen, Landkreis Tuttlingen, Baden-Württemberg
 Steighaus (Wolfach), Ortsteil von Wolfach, Landkreis Ortenaukreis, Baden-Württemberg